

Nombres 
 El nombre 30 en la numeració romana

Marca de "extra fort" 
En diversos contextos, però sobretot:
 En begudes alcohòliques als països anglosaxons, per exemple a la cervesa
 Pornografia:
 XXX, un tipus de classificació X aplicat a algunes pel·lícules pornogràfiques
 .xxx, un domini de primer nivell per llocs web sexualment explícits

Comunicació 
Senyal d'avís o alarma, o marca de dubte o desconeixement
 XXX, indicació d'emergència en comunicació per ràdio, menys urgent que SOS
 XXX, comentari per avisar els altres programadors de codi problemàtic o erroni
 XXX, el codi que indica "sense moneda" a l'estàndard ISO 4217
 XXX, el codi que indica "nacionalitat no especificada" en un passaport MRTD
 XXX al final d'un missatge escrit en anglès significa tres petons

Cinema i televisió 
Pel·lícules:
 Franquícia xXx:
 XXX, pel·lícula d'acció del 2002 protagonitzada per Vin Diesel
 xXx: State of the Union, seqüela del 2005 protagonitzada per Ice Cube
 xXx: Return of Xander Cage, seqüela del 2017 protagonitzada per Vin Diesel
 XXX, pel·lícula índia del 2016
 Anya Amasova o Agent XXX, personatge de la franquícia de James Bond
Programa de televisió:
 XXX: Exklusibong, Explosibong, Exposé, un informatiu de televisió de les Filipines

Música 
Àlbums:
 XXX, àlbum del 1999 del grup de rock ZZ Top
 XXX, àlbum del 2010 del DJ Jimmy Edgar
 XXX, àlbum del 2011 del raper Danny Brown
 XXX, àlbum del 2012 del grup Asia
Cançons:
 "XXX", senzill del 2011 del grup japonès L'Arc en Ciel
 "XXX", senzill del 2014 de The Bohicas

Miscel·lània 
 Símbol de l'estil de vida straight edge
 Versió abreujada de "XXXL", una talla gran de roba
 Referència a Àmsterdam, per les 3 creus del seu escut
 Síndrome XXX, variació cromosòmica
 Triplex va ser un nom en clau d'una operació d'espionatge britànica durant la Segona Guerra Mundial

Vegeu també 
 X (desambiguació)
 XX (desambiguació)
 XXXX